Рибера-Альта — топоним:
 Рибера-Альта — комарка в Испании (Валенсия);
 Рибера-Альта — комарка в Испании (Наварра);
 Рибера-Альта — муниципалитет (коммуна) в Испании (Страна Басков).

См. также 
 Рибера-Альта-дель-Эбро — комарка в Испании (Арагон);
 Рибера-дель-Альто-Эбро — комарка в Испании (Наварра);
 Рибера — значения.